Hefti ist ein Familienname, der dem Schweizer Kanton Glarus, namentlich der Gemeinde Ennenda zugeordnet wird.

Namensträger 

 Beat Hefti (* 1978), Schweizer Bobfahrer
 Beda Hefti (1897–1981), Schweizer Architekt
 Bernhard Hefti (1945–1995), Schweizer Bildhauer
 Birgit Hefti (* 1941), deutsche Leichtathletin
 David Philip Hefti (* 1975), Schweizer Komponist und Dirigent
 Fiona Hefti (* 1980), Schweizer Model
 Frederick Hefti (* 2001), Schweizer Politiker (Grüne)
 Fritz Hefti (* 1945), Kinderorthopäde in Basel

 Johannes Hefti (1881–1936), Unternehmer und Mitglied der Lübecker Bürgerschaft
 Melchior Hefti (1879–1965), Schweizer Politiker (DP)
 Monika Maire-Hefti (* 1963), Schweizer Politikerin (SP), Regierungsrätin (Kanton Neuenburg)
 Neal Hefti (1922–2008), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Patrik Hefti (* 1969), Liechtensteiner Fußballspieler
 Peter Hefti (1922–2012), Schweizer Politiker und Rechtsanwalt (FDP)
 Silvan Hefti (* 1997), Schweizer Fußballspieler
 Thomas Hefti (* 1959), Schweizer Politiker
 Urs Hefti (1944–2008), Schweizer Schauspieler
 Urs Hefti (Bobfahrer) (* 1980), Schweizer Bobfahrer
 Walter Hefti (* 1902; † nach 1968), Schweizer Eisenbahningenieur

Familienname